Панка (Клиновка, ) — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2469 человек. Почтовый индекс — 59006. Телефонный код — 3735. Код КОАТУУ — 7324584501.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Панка переименовано в Клиновку.

В 1995 г. селу возвращено историческое название.

Местный совет 
59006, Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, с. Панка, ул. Главная, 65

Примечания

Ссылки 
 Панка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Сторожинецкого района